Capitol kan syfta på:

 USA:s parlamentsbyggnad - se Kapitolium
Capitol (byggnad) – en byggnad som är möteslokal för en lagstiftande församling
 Capitol City (musikalbum) – svenskt musikalbum samt singel från 1979
 Capitol City (Simpsons) – en fiktiv stad i USA
 Capitol Records – ett skivbolag
 Scania-Vabis C70 Capitol - en buss från Scania-Vabis

Biografer 
 Capitol, Göteborg – en biograf vid Skanstorget i Göteborg 1941–
 Capitol, Stockholm – en biograf i Vasastan i Stockholm 1926–1985 samt 2018-
 Bio Capitol, Varberg – en biograf i Varberg

Se även 
 Capitolium (olika betydelser) – flera betydelser
 Capitol Hill – flera betydelser